Преслица је, уз вретено, део прибора за предење вуне

 а може бити и:
 Преслица (излетиште) - излетиште између Стријежевице и Сухог Поља у Добоју